|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Memphis (officieel Cellular South Cup) van 2010 vond plaats van 14 tot en met 20 februari 2010 in de Amerikaanse stad Memphis. Het was de negende editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Memphis 2010. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Toernooisamenvatting 
In het enkelspel won de Russin Maria Sjarapova het toernooi. Sjarapova was het eerste reekshoofd en hoefde in dit toernooi geen enkele set prijs te geven. Zij versloeg in de finale de Zweedse kwalificatiespeelster Sofia Arvidsson.

In het dubbelspel won het als derde geplaatste duo Vania King en Michaëlla Krajicek het toernooi nadat zij in de finale het Amerikaanse duo Bethanie Mattek-Sands en Meghann Shaughnessy wisten te verslaan.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Memphis 2010
Memphis